Mascotte (symbool), een object of figuur, vaak een dier, dat symbool staat voor iets

Daarnaar vernoemd:
 Mascotte (Florida), een plaats in Florida, VS
 Mascotte (band), een Belgische electrorockband 
 Mascotte (film), een film uit 2023
 Mascotte (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Mascotte (vloei), een merknaam van het bedrijf BV Micres voor vloeipapier en filterhulzen